Bent – opera teatrale di Martin Sherman del 1979
Bent – film del 1997 diretto da Sean Mathias
Bent - Polizia criminale (Bent) – film del 2018 diretto da Bobby Moresco 
Bent – serie televisiva del 2012
Bent – album musicale degli Heaven pubblicato nel 1982
Bent – census-designated place degli Stati Uniti, Nuovo Messico
Bent – città dell'Iran in provincia di Nikshahr
Amel Bent – cantante francese
Darren Bent – calciatore inglese